Le tournoi de tennis de Cincinnati est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2013, classée en catégorie Premier 5, se dispute du 12 au .

Victoria Azarenka remporte le simple dames. En finale, elle bat Serena Williams, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Hsieh Su-Wei et Peng Shuai.

Faits marquants 
Quelques semaines après avoir remporté Wimbledon, la Française Marion Bartoli annonce sa retraite à la suite de sa défaite au  face à Simona Halep.
Victoria Azarenka remporte le simple dames. En finale, elle bat la  Serena Williams et décroche ainsi le  de sa carrière sur le circuit WTA.
L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Hsieh Su-Wei et Peng Shuai.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Les huit premières têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Les quatre premières têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Cincinnati (ATP 2013)
 Tournoi de tennis de Cincinnati
 Saison 2013 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2013
Cincinnati
Tennis aux États-Unis en 2013
Tennis en août 2013
Sport aux États-Unis en août 2013
2013 dans l'Ohio